De fire årstider kan henvise til:

 En generel angivelse af årets fire årstider
 De fire årstider (Vivaldi) - en komposition bestående af fire violinkoncerter skrevet af Antonio Vivaldi
 De fire årstider (film) - en film fra 1981 instrueret af Alan Alda
 ''De fire årstider (tv-serie) - en tv-serie instrueret af Alan Alda i fortsættelse af filmen af samme navn.